Stenbit kan åsyfta:

 Stenbit – fisk i familjen sjuryggar, se sjurygg
 Stenbitsrom – rom från fiskarten sjurygg
 Stenbit – dialektalt namn för bäcköring, se öring 
 Stenbit – synonym för fisken nissöga

Se även  
 Stenbittjärn